Severn Beach är en ort i Storbritannien.   Den ligger i grevskapet South Gloucestershire och riksdelen England, i den södra delen av landet,  km väster om huvudstaden London. Severn Beach ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Severn Beach är platt. Havet är nära Severn Beach västerut. Den högsta punkten i närheten är Chepstow Park Wood Earthwork,  meter över havet,  km norr om Severn Beach. Runt Severn Beach är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Bristol,  km söder om Severn Beach. 

Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Orter i Gloucestershire